Rushan peut désigner :
 Rushan, une ville de Chine ;
 Rushan, une ville du Tadjikistan ;
 le district de Rushan, dont le chef-lieu est Rushan au Tadjikistan ;
 le rushan, la langue parlée dans la région de Rushan au Tadjikistan ;
 le chaînon Rushan, un massif du Pamir à proximité de Rushan au Tadjikistan.

Homonymie de toponyme